Niemcy:
 Scheppach – dzielnica gminy Bretzfeld, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Hohenlohe

Inne:
 Scheppach – przedsiębiorstwo

Zobacz też:
 Jettingen-Scheppach